Saccomanno  ist der Familienname folgender Personen:

 Guillermo Saccomanno (* 1948), argentinischer Journalist und Schriftsteller 
 Mark Saccomanno (* 1980), US-amerikanischer Baseballspieler
 Santo Saccomanno (1833–1914), italienischer Bildhauer